Григорий Смета́нин:
 Сметанин, Григорий Максимович (1845—1900) — почётный гражданин города Новгорода, купец 1-ой гильдии.
 Сметанин, Григорий Александрович (1894—1952) — советский композитор и педагог.
 Сметанин, Григорий Андреевич (1918—1987) — Герой Советского Союза.